Pleșca este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Petru Pleșca (1905–1977), episcop romano-catolic român.
 Eugen Pleșca (n. 1950), avocat și politician român.
 Nae-Simion Pleșca (n. 1955), filolog și politician moldovean.
 Ion Pleșca (n. 1957), jurist și politician moldovean.
 Valeriu Pleșca (n. 1958), politician, jurist, economist și om de afaceri moldovean.
 Adrian Pleșca (n. 1961), cântăreț român.
 Aurora Pleșca (n. 1963), canotoare română.
 Răzvan Pleșca (n. 1982), fotbalist român.